El término vico hace referencia a varios artículos:

Lugares 

 Vico Spacorum ciudad romana, origen de la actual Vigo, España.
 Vico (Córcega del Sur), comuna en el distrito de Ajaccio, Francia.
 Vico Morcote, comuna suiza del cantón del Tesino.

En Italia
 Lago de Vico, en la provincia de Viterbo.
 Vico Canavese, municipio de la provincia de Turín.
 Vico del Gargano, municipio de la provincia de Foggia.
 Vico Equense, municipio de la provincia de Nápoles.
 Vico nel Lazio, municipio de la provincia de Frosinone.

Personas 
 Giambattista Vico (1668-1744), filósofo de la historia italiano.
 Vico C (1971-), músico y compositor de rap y reguetón puertorriqueño.
 Vico Gutiérrez, músico mexicano.